Zazas — povo do Irã
 Zazaki ou língua zaza — língua do povo zaza

Cinema
 Zaza (filme de 1915), produção muda com Pauline Frederick
 Zaza (filme de 1923), produção muda com Gloria Swanson
 Zaza (filme de 1939), com Claudette Colbert

Música
 Zaza (banda) — dos EUA, extinta 
 Zazá (cantor) — músico brasileiro
 André Hernandes ou Zaza — guitarrista brasileiro

Televisão
 Zazá — telenovela brasileira

Outros
 Mirza zaza — tipo de lêmure

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de música